Nárcisz (növénynemzetség)
 Nárcisz (keresztnév)
 Nárcisz (opera)

Lásd még 
 Narkisszosz